Пуэбло ():
 Пуэбло — группа индейских народов Юго-Запада США.
  — тип традиционного поселения индейцев пуэбло.
 Пуэбло — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.
 Пуэбло — город в штате Колорадо, США.

Прочее 
 «Пуэбло» — разведывательный корабль ВМС США, захваченный северокорейскими силами 23 января 1968 года.
 Пуэбло — архитектурный стиль юго-западной части США.

См. также 
 Пуэбла (значения)
 Лаури-Пуэбло — археологический памятник на территории Национального памятника «Каньоны древних» в штате Колорадо, США.
 Пуэбло-Вьехо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.
 Пуэбло-Нуэво — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато.
 Пуэбло-Бонито — крупнейший из посёлков-«дворцов» индейской культуры анасази в Национальном парке Чако-Каньон, север штата Нью-Мексико.
 Пуэбло-Гранде — археологический памятник культуры Хохокам на территории штата Аризона.
 Таос-Пуэбло — древнее поселение индейцев, говорящих на языке таос группы северных языков тива.
 Тельчак-Пуэбло — посёлок в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета.
 El pueblo unido (jamás será vencido) — песня чилийского поэта и композитора Серхио Ортеги.